Kali může znamenat:
 filipínské bojové umění zvané i Eskrima
 Kali (fotbalista) (* 1978) – angolský fotbalista
 Kali (Chorvatsko) – občina v Chorvatsku
 Kali (Togo) – vesnice v Togu
 Anouar Kali (* 1991) – nizozemsko-marocký fotbalista
 Kali (hudebník) – slovenský zpěvák, rapper a bubeník, známý také pod uměleckým názvem Kali & Peter Pann
 Kálí – hinduistická bohyně